136 км, 136-й киломе́тр — топоним в России и ближнем зарубежье.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные и обгонные пункты, разъезды и пр.

Населённые пункты 
Разъезд 136 км — упразднённый в 2020 году посёлок в Новолялинском районе Свердловской области России.

Железнодорожные объекты

Казахстан 
 136 км —  остановочный пункт Казахстанских железных дорог. Код: 714226.

Россия

Восточно-Сибирская железная дорога 
 136 км —  остановочный пункт. Код: 923814.

Куйбышевская жнлезная дорога 
 136 км — остановочный пункт. Код: 648113.
 136 км — остановочный пункт. Код: 630321.

Московская железная дорога 
 136 км — остановочный пункт. Код: 188915.
 136 км — остановочный пункт. Код: 238211.

Свердловская железная дорога 
 136 км — бывший остановочный пункт на ветке  — . Код: 786417.
 136 км — наименование разъезда Богословского на ветке  —  до ноября 2020 года. Код: 767242.

Северо-Кавказская железная дорога 
 136 км —  остановочный пункт. Код: 588213.

Украина 
 136 км —  остановочный пункт Южной железной дороги. Код: 428315.
 136 км —  остановочный пункт Южной железной дороги. Код: 442519.

Примечания